Germán es un nombre propio masculino. Hay teorías que apuntan que el nombre de Germán tiene dos orígenes: uno germánico y otro latino. En cuanto al primero, su significado está relacionado con el que es un guerrero o "aquel que es un nombre de guerra". Con respecto a su origen latino, su significado guarda relación con la palabra "hermano".

Etimología 
Germán es un nombre de pila. Hay dos raíces:
 de origen latino, su significado es "hermano" o germano, “al que le arrastra”.  Su origen se remonta a la forma de los pueblos latinos en llamar a los pueblos bárbaros. También se da en las formas Germano, Herman, Hermann, Armando o Arminio.
 de origen alto alemán antiguo, heri ejército y  man hombre.

Personas 
 San Germán
 Germán González.
 Germán Gómez.
 Germán Martínez.
 Germán Garmendia.
 Germán de Alaska. (Germán Casuso)
 Germana (desambiguación), femenino de ese nombre;

Personajes de ficción 
 Germán, personaje de las "Memorias de Idhun";
 Germán Palomares, personaje de "La que se avecina"

Nombres masculinos